Carl Wikström kan avse flera personer:

 Carl Wikström (1821-1885), riksdagsman
 Carl Wikström (1851-1920), grosshandlare ()
 Carl Wikström (1884-1962), grosshandlare